EBV steht als Abkürzung für:
 Eigentümer-Besitzer-Verhältnis im juristischen Sprachgebrauch
 Eisenbahnbetriebsleiterverordnung im deutschen Verkehrsrecht
 Eisenbahnverordnung (Schweiz) im schweizerischen Recht
 Elektronische Bildverarbeitung in der Informationstechnik
 Elektronische Bremskraftverteilung bei Kraftfahrzeugen
 Emsländischer Bauernverein (1920–1933)
 Entgeltbescheinigungsverordnung im deutschen Sozialrecht
 Epstein-Barr-Virus, einen Krankheitserreger
 Erdölbevorratungsverband, eine Körperschaft zur Krisenbevorratung von Mineralöl in Deutschland
 Eschweiler Bergwerks-Verein (Deutschland)
 Evangelischer Brüderverein, den ehemaligen Namen der Freikirche Gemeinde für Christus in der Schweiz

Siehe auch:
 EBV Elektronik

EBV